Телегино — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 23 км к северу от города Остров и в 5 км к юго-западу от деревни Дуловка.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дуловской волости, затем, до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)